

Psychanalyse 
 Compulsion
 Compulsion de répétition

Cinéma 
 Compulsion, film canadien réalisé par Egidio Coccimiglio, sorti en 2013.
 Compulsion, film italo-canado-britannique réalisé par Craig Goodwill, sorti en 2016.